Demolition — третий студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 24 сентября 2002 года  на лейбле Lost Highway.

Об альбоме 
Demolition включает в себя треки с неизданных альбомов Адамса (The Suicide Handbook, The Pinkheart Sessions и 48 Hours). Позднее, в 2009, Адамс заявил: «Я никогда не беспокоился за успех этого альбома. Баланс между тихими, лиричными композициями и роковыми мотивами, замешанный на усидчивости, сделал альбом сродни Gold, с одной только разницей — Demolition получился более душераздирающим.»

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Райана Адамса
Альбомы Lost Highway Records